Семён Рома́нов:
 Романов, Семён Терентьевич (1920—1981) — полный кавалер ордена Славы.
 Романов, Семён Фёдорович (1922—1984) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.